Новий Єрусалим — історіософська ідея
 Новоєрусалимський монастир — православний монастир під Москвою
 «Новий Єрусалим» (до 1991 року — Московський обласний краєзнавчий музей) — музей поблизу Новоєрусалимського монастиря
 «Новий Єрусалим» — білоруський музичний християнський гурт

Див. також 
 Новоєрусалимська — станція Ризького напрямку Московської залізниці
 Небесний Єрусалим